Lumino steht für

 Lumino, deutscher Name bis 1945 Lengwethen (Ostpreußen), heute Oblast Kaliningrad
 Lumino TI, eine Schweizer Gemeinde im Kanton Tessin
 Lumino (Einheit), ein Volumenmaß auf Malta